На́ксос () — малый город на западе острова Наксос в Греции, административный центр общины Наксос и Малые Киклады в периферийной единице Наксос в периферии Южные Эгейские острова. Население 7070 жителей по переписи 2011 года. Крупный торговый центр Эгейского моря. Есть аэропорт. Один из центров кикладской цивилизации в Древней Греции.

В VIII век до н. э.—VII веках до н. э. Наксос был центром торговли в Кикладах. В 502 году до н. э. жители Наксоса восстали против державы Ахеменидов, что привело к и осаде Наксоса в 499 году до н. э., Ионийскому восстанию и греко-персидским войнам.

После распада Византии в ходе четвёртого крестового похода в 1207 году Наксос был захвачен венецианским купцом Марко Санудо и создано Наксосское герцогство. В период Османской Греции с 1566 года и до 1821 года Наксос находился под контролем турок. В 1832 году вошёл в состав Греции.

Общинное сообщество Наксос 
В общинное сообщество Наксос входит деревня Ангидия и монастырь Хризостом (Святителя Иоанна Златоуста). Население 7374 жителя по переписи 2011 года. Площадь 12,275 квадратного километра.

Население

Примечания 

Города Греции
Киклады